Э́рнест Боргна́йн (, настоящее имя —  — Э́рмес Э́ффрон Борньи́но; 24 января 1917, Коннектикут — 8 июля 2012, Лос-Анджелес) — американский актёр, лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в 1956 году.

Биография 
Эрмес Эффрон Борньино () родился 24 января 1917 года в семье выходцев из Италии. Семья поселилась в Нью-Хейвене, штат Коннектикут, где Боргнайн окончил среднюю школу Джеймса Хиллхауса. В детстве он увлекался спортом, но не проявлял интереса к актёрской игре. После окончания школы он в течение десяти лет служил в ВМС США. В 1941 году Боргнайн ушёл в отставку, но из-за начавшейся Второй мировой войны вновь был призван в ряды армии и служил до 1945 года. После войны он пробовал заниматься различными ремёслами, пока не записался в театр.

Его крупным прорывом была роль сержанта Джадсона в картине «Отныне и во веки веков» (1953). По сюжету, сержант убивает друга главного героя, которого сыграл сам Фрэнк Синатра. Впоследствии Боргнайн стабильно исполнял характерные роли второго плана в приключенческих фильмах, таких как «Викинги», «Приключение „Посейдона“», «Гаттака» и другие.

В 1956 году Боргнайн удостоился премий «Оскар», «Золотой глобус» и BAFTA за главную роль в фильме «Марти». До последних дней, пребывая в преклонном возрасте, активно снимался в кино.

Скончался от почечной недостаточности 8 июля 2012 года в одном из госпиталей Лос-Анджелеса.

Активное участие в масонстве 
В 2000 году Боргнайн получил памятный знак 50-летнего членства в масонской ложе «Абингдон» № 48, (Абингтон, Вирджиния). Он присоединился к Древнему и принятому шотландскому уставу в Лос-Анджелесе в 1964 году. В 1979 году получил 30°, и был возведён в 33° Древнего и принятого шотландского устава в 1983 году. В 1991 году получил Большой крест Суда Чести. Эрнест Боргнайн около 30 лет являлся членом парамасонской благотворительной организации Shriners.

Избранная фильмография

Премии и награды 
 1956 — Премия «Оскар» за лучшую мужскую роль, за фильм «Марти»
 1956 — Премия «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль — драма, за фильм «Марти»
 1956 — Премия BAFTA лучшему иностранному актёру, за фильм «Марти»

Примечания

Ссылки 

Выпускники Средней школы Хиллхаус
Киноактёры США
Долгожители США
Лауреаты премии BAFTA
Масоны США
Великий державный генеральный инспектор
Награждённые Почётной медалью острова Эллис
Умершие от почечной недостаточности
Похороненные на кладбище Голливуд-Хиллз